Lier é o nome das localidades:

Lier (Bélgica)
Lier (Noruega)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos